Die Abkürzung WFL steht für:

 Wetterfunkgerät Land, eine automatische Wetterstation der deutschen Wehrmacht 
 Women’s Freedom League
 Work Flow Language
 World Football League
 Wedler Franz Logistik, ein deutsches Eisenbahnunternehmen

WFL